Edward Cecil (1572–1638) – angielski arystokrata, polityk i oficer, 1. wicehrabia Wimbledonu
 Edward Cecil (1867–1918) – brytyjski arystokrata, polityk i administrator kolonialny
 Edward Cecil (1878–1940) – brytyjski aktor
 Edward Cecil – brytyjski arystokrata, wicehrabia Cranborne, w latach 1983–1986 Page of Honour